Parsons steht für:
 Parsons (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

 Mount Parsons, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Parsons The New School for Design in New York City
 Parsons College, Universität in Fairfield, Iowa
 The Alan Parsons Project, britisches Musikprojekt
 Parsons-Turbine, Dampfturbine
 Parsons Electric Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Parsons ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Parsons (Alabama)
 Parsons (Kansas)
 Parsons (Mississippi)
 Parsons (Missouri)
 Parsons (Pennsylvania)
 Parsons (Tennessee)
 Parsons (West Virginia)

Siehe auch:
 Parson